Rössler kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolph Rössler
 Wilhelm Rössler

Robotskapade auktorsförkortningar